La SM-koris 2003-2004 è stata la 64ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Pasi Riihelä,  e  Marcus Grant, 
MVP finali:  Anssi Kinnaslampi, 
Allenatore dell'anno:  Lars Ekström, 
Miglior giovane:  Roni Leimu, 
Sesto uomo:  Sami Pekkola, 
Giocatore più migliorato:  Antero Lehto, 
Miglior difensore:  Tom Gustafsson, 
Miglior arbitro:  Ilkka Weijo

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2003
Pallacanestro nel 2004
2003-2004